Берлинген:

 Берлинген — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Берлинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау